Parnaparina sódica é uma heparina de baixo peso molecular.

Heparinas